Ню́рнбергская хро́ника (, ) — инкунабула 1493 года издания, содержащая иллюстрированную хронику библейской истории от сотворения мира. Написана на латинском языке Хартманом Шеделем, издана в переводе на средненемецкий язык Георга Альта, латинское и немецкое издания отличаются друг от друга. Уникальным этот труд делают 1809 ксилографических иллюстраций, органически связанных с текстом. Некоторые сохранившиеся экземпляры раскрашены от руки.

Содержание 
Над своей хроникой Хартман Шедель, медик по образованию, работал примерно с 1485 года, сблизившись с известными учёными-гуманистами, в том числе Конрадом Цельтисом, , , Иоганном Тритемием и . Побудительным мотивом к публикации подобного труда послужило успешное развитие в германских землях книгопечатания, выразившегося, в частности, в издании книг по всемирной и германской истории.

В качестве основных источников Шедель использовал «Анналы» Ламберта Херсфельдского (1080), «Хронику пап и императоров» Мартина Опавского (1278), напечатанную в 1477 году в Турине, «Хронику императоров и королей» страсбургского хрониста Якоба Твингера фон Кёнигсхофена (1420), выпущенную в 1477 году в Аугсбурге, а также «Всемирную хронику» монаха-августинца Джакомо Филиппо Форести из Бергамо, вышедшую в свет в 1483 году в Венеции.

В содержательном отношении «Нюрнбергская хроника» следует средневековой традиции и делит мировую историю на семь веков:
 От сотворения мира до потопа;
 От окончания потопа до рождения Авраама;
 От Авраама до Давида;
 До Вавилонского пленения;
 До Рождества Христова;
 После Рождества Христова до конца XV века (занимает бо́льшую часть объёма книги);
 Конец света и Страшный Суд.

Издание 

Впервые книга вышла в свет 12 июля 1493 года в Нюрнберге в латинской версии под заглавием «Liber chronicarum cum fìguris et ymaginibus ab inicio mundi»; 23 декабря того же года вышел немецкий перевод . Подсчитано, что примерный тираж составлял от 1400 до 1500 экз. латинской версии, и 700—1000 экз. немецкой. Стоимость книги была высока: в Лондоне в 1495 году экземпляр хроники был оценен в 66 шиллингов 8 пенсов. В Аугсбурге в 1496, 1497 и 1500 гг. выходили переиздания меньшего формата, которые стоили значительно дешевле нюрнбергского фолианта и были доступны более широкому кругу читателей. Согласно одному из документов, на 1509 год не были проданы 539 экз. на латыни и 60 — на немецком. К началу XXI века сохранились около 400 латинских и 300 немецких экземпляров хроники. Некоторые экземпляры раскрашены от руки. Отдельные экземпляры были расшиты, поскольку большие иллюстрации пользовались отдельным спросом.

Печатником «Нюрнбергской хроники» был Антон Кобергер — крёстный отец Альбрехта Дюрера.

К изданию 1493 года в мастерской нюрнбергских художников Михаэля Вольгемута — учителя Альбрехта Дюрера, и его зятя Вильгельма Плейденвурфа было вырезано 645 гравюр, с которых сделали 1809 иллюстраций. Хотя иллюстраций-ксилографий в тексте всего 1809 (на 336 страницах), в действительности многие из них, особенно изображения городов, дублируются (некоторые до 11 раз), так, изображение Аквилеи напоминает изображение Болоньи, изображение Вероны — Перуджи, а изображение христианского Марселя и вовсе подменяется панорамой Никеи с мечетью на правом заднем плане. Вероятно, эскизы для некоторых городов Шеделю получить так и не удалось, поэтому пустые места он заменил произвольными. Наиболее достоверными являются виды германских городов и некоторых городов Италии, в которых хронист, по-видимому, бывал лично; изображения же городов Востока и классической древности являются условными. Невзирая на явные неточности и искажения, ксилографии хроники представляют немалый интерес как источник сведений не только об архитектурных традициях, принципах городской застройки, устройстве укреплений и публичных зданий, но и конструкции морских и речных судов, пристаней, мостов и пр.

Всего в книге 642 оригинальные иллюстрации, большие — в разворот, имеют формат 342 на 500 мм. Среди иллюстраций 29 двусторонних городских пейзажей и две двусторонние карты: карта мира и карта Центральной и Северной Европы. Америка на карте мира ещё не показана, так как о существовании этого континента стало известно лишь после того, как Америго Веспуччи сообщил о своей южноамериканской экспедиции 1501—1502 годов. На карте Европы «Руссия» (Rvssia) и «Московия» (Mosovia) показаны отдельно, первая занимает владения Великого Новгорода и Пскова, вторая — Великого княжества Московского.

Рукопись хроники хранилась в личной библиотеке Хартмана Шеделя, после его смерти перешла в библиотеку Иоганна Якова Фуггера, которая в свою очередь в 1571 году перешла в собственность герцога Альбрехта V Баварского, и ныне находится в собрании Баварской государственной библиотеки (Мюнхен).

Галерея

Ссылки 

 Beloit College’s extensive account of their version of the Chronicle, with illustrations
 the original woodcut world map 
 More views from the Metropolitan Museum’s uncoloured copy: Rome, Nuremberg, saints 
 Online images of an uncoloured copy from the State Library of Victoria
 Online full Latin coloured copy  from the Bayerische Staatsbibliothek
 http://www.smithandpress.com  offers an English translation and printed reference copy of the Latin edition as well as a full size facsimile.
 Liber chronicarum
8.12.1.20 (РНБ). Schedel H. Liber chronicarum. - Nuremberg : Anton Koberger, for Sebald Schreyer and Sebastian Kammermeister, 1493.07.12. - 2° см. 

Инкунабулы
Исторические сочинения XV века
Германские хроники
Искусство Германии